Heberden est un patronyme porté par :

 Mary Violet Heberden (1906-1965), comédienne et romancière britannique ;
 William Heberden (1710-1801), médecin anglais.